Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Janette Husárová e Conchita Martínez 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (finale)
 Jelena Dokić /  Daniela Hantuchová (secondo turno)

 Elena Bovina /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Tathiana Garbin /  Nadia Petrova (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2003